(26922) Самара () — это типичный астероид главного пояса, который был открыт 8 октября 1996 года бельгийским астрономом Эриком Эльстом в обсерватории Ла-Силья и назван в честь реки Самара и одноимённого города.

См. также 
 Список астероидов (9901—10000)
 Классификации малых планет

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, открытые Эриком Эльстом
Астероиды, названные в честь городов
Самара